Massacre d'Hébron fait référence à plusieurs événements intervenus à Hébron :
 Le massacre d'Hébron (1517), massacre commis par des soldats turcs de l'empire ottoman sur une grande partie de la communauté juive de la ville.
 Le massacre d'Hébron (1834), massacre commis par des soldats égyptiens sur la population Arabe musulmane de la ville, ainsi que sur une partie de la population juive
 Le massacre d'Hébron (1929), massacre commis par des civils et par des policiers palestiniens sur une partie de la communauté juive de la ville.
 Le massacre d'Hébron (1994), appelé aussi massacre du Tombeau des Patriarches, acte de terrorisme ayant causé la mort de Palestiniens par Baruch Goldstein.